The Hill kan syfta på:

 The Hill (tidning) – en tidning i Washington D.C. USA
 The Hill (musikalbum av Richard Buckner) – ett musikalbum av Richard Buckner från 2000
 The Hill (bok) – en bok av Horace Annesley Vachell från 1905